Ledeberg (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van de Belgische stad Gent
 Ledeberg (Vlaams-Brabant), een gehucht in de Belgische gemeente Roosdaal